Тайный мастер — 4° в Древнем и принятом шотландском уставе. Это первый градус с которого начинается система дополнительных степеней ДПШУ. 4° входит в систему градусов ложи совершенствования, которая находится в прямом подчинении у Верховного совета ДПШУ в любой из суверенных юрисдикций.

Степень тайного мастера практикуется в ложе совершенствования, структурном подразделении верховного совета, объединяющим масонов с 4 по 14°. Необходимым требованием для номинанта к посвящению в эту степень является нахождение в степени мастера-масона от одного до трёх лет, и действительное членство в одной из символических лож.

История 
Изначально степень тайного мастера была в Уставе Королевской тайны. В 1783 году в Чарльстоне, США, была проведена реформа Устава Королевской тайны, в ходе которой С. Майерс и С. Форст, к 25-градусной системе Устава Королевской тайны добавили ещё 8 градусов, после чего 4° переместился в новый устав и остался на прежнем месте, не изменив ничего в своём названии.

Легенда градуса 
В этом градусе ритуал снова обращается к Храму царя Соломона и легенде о том, что семеро наиболее достойных и опытных мастеров-каменщиков были назначены в своё время охранять Святая Святых и храмовые интерьеры. Этот градус учит верности, молчанию и умению хранить тайну.

Урок градуса 
Четвертый градус подчеркивает важность понятий долга, верности, единства и полной тайны всех частных отношений.

См. также 
 Древний и принятый шотландский устав
 Великий державный генеральный инспектор
 Великий инспектор инквизитор
 Рыцарь кадош
 Рыцарь розы и креста
 Верховный избранный и совершенный вольный каменщик
 Великий мастер архитектор
 Мастер избранник девяти

Примечания 

Масонские градусы
Масонские термины